Le terme de gouvernement de Nankin peut désigner :

 l'administration contemporaine de la ville de Nankin, qui exerce sa juridiction sur treize subdivisions régionales, comptant onze districts et deux xian.

 le gouvernement central de la Chine, aux différentes époques où la ville fut la capitale du pays. Au , cela désigne notamment les périodes de l'histoire de la République de Chine où Nankin fut la capitale. Une autre expression utilisée pour désigner ces dernières périodes est République de Nankin. Voir Décennie de Nankin

 les deux gouvernements collaborateurs chinois successifs créés par les Japonais dans la ville à partir de 1938, et notamment le Gouvernement national réorganisé de la République de Chine dirigé par Wang Jingwei à partir de 1940. Le terme de République de Nankin est également parfois utilisé pour désigner ce dernier régime.

Homonymie de gouvernement